Корбон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Корбон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос